Платинадииндий — бинарное неорганическое соединение
платины и индия
с формулой InPt,
кристаллы.

Получение 
 В природе встречается редкий минерал  — InPt с примесями.

 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Платинадииндий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F mm,
параметры ячейки a = 0,6366 нм, Z = 4,
структура типа фторида кальция CaF
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1039°С,
а при температуре ниже 674 °С кристаллы находятся в метастабильном состоянии.

Примечания 

Интерметаллиды индия
Интерметаллиды платины
Интерметаллиды